Der Begriff binomial (lat. binominis „zweinamig“) wird in folgenden Zusammenhängen verwendet:

In der Mathematik:
Binom, ein Polynom mit zwei Gliedern
Binomialkoeffizient, eine Grundfunktion der Kombinatorik
Binomische Formel, Formel zur Umformung eines Produkts von Binomen
Binomialverteilung, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung
Binomialtest, ein statistischer Test

In der Informatik:
Binomial-Heap, eine Datenstruktur, die sich zur Abbildung einer Vorrangwarteschlange eignet

In der Biologie:
, die Zusammensetzung des Artnamens aus Gattungsbezeichner und Artepitheton

Im Finanzwesen:
Binomialmodell, auch Cox-Ross-Rubinstein-Modell, ein Modell zur Modellierung von Kursentwicklungen von Wertpapieren